Шаховской, Андрей Фёдорович (?—1637) — московский дворянин и воевода в Смутное время и во времена правления Михаила Фёдоровича.
 Шаховской, Андрей Фёдорович — стольник и воевода во времена правления Михаила Фёдоровича, Алексея Михайловича, Фёдора Алексеевича, правительницы Софьи Алексеевны, Ивана V и Петра I Алексеевичей.
 Шаховской, Андрей Фёдорович (ок.1660—1705) — первый генерал-квартирмейстер русской армии.